Die elfte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1982 statt. Sieger wurde erstmals das Team aus China, welches gegen Indonesien mit 5:4 gewann.

Mannschaften

Qualifikationsrunden

Australasianzone

Asienzone

Europazone

Panamerikazone

Interzonenturnier

Übersicht 
Das Interzonenturnier fand im Mai 1982 in England statt.

Detailergebnisse

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 
 

1982
Badminton 1982
Badmintonwettbewerb in London